Shreve ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Shreve (1946–2018), US-amerikanische Schriftstellerin
 Benjamin Shreve (1908–1985), US-amerikanischer Amateur-Herpetologe und Juwelier
 Gregory M. Shreve (* 1950), US-amerikanischer Übersetzungswissenschaftler
 Henry Miller Shreve (1785–1851), US-amerikanischer Erfinder und Dampfschiffkapitän
 Herb Shreve (1933–2011), US-amerikanischer Geistlicher und Rocker
 Lawrence Shreve, bürgerlicher Name des kanadischen Wrestlers Abdullah the Butcher
 Milton William Shreve (1858–1939), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)
 Porter Shreve (* 1967), US-amerikanischer Schriftsteller
 R. Norris Shreve (1885–1975), US-amerikanischer Chemieingenieur und Erfinder
 Ronald L. Shreve, Professor Emeritus am Institute of Geophysics and Planetary Physics at UCLA, bekannt durch seine Arbeit zur Flussordnungszahl
 Susan Shreve (* 20. Jahrhundert), US-amerikanische Schriftstellerin

Shreve ist außerdem:
 Shreve (Ohio), ein Ort in Ohio